Doneldey ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Doneldey (* vor 1310; † nach 1377), Bremer Ratsherr und Bürgermeister
 Arnold Doneldey (um 1342 – 1387/88), mit Friedrich von Walle Bremer Vormünder am St. Jürgenspital und Auftraggeber des Bremer Arzneibuchs
 Heinrich Doneldey der Jüngere (* um 1300; † nach 1367), Bremer Ratsherr und Bürgermeister